The Better Way – film del 1909 diretto da David Wark Griffith
 The Better Way – film del 1911 diretto da Thomas H. Ince
 The Better Way – film del 1913 diretto da Wray Bartlett Physioc
 The Better Way – film del 1914 diretto da Christy Cabanne
 The Better Way – film del 1914 diretto da Norval MacGregor
 Amore al rialzo (The Better Way) – film del 1926 diretto da Ralph Ince